В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1975, який належав до категорії гран-прі, Мануель Орантес здобув титул, у фіналі перемігши Патріка Пруазі 6–3, 4–6, 6–2, 7–5.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships